Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej 1994 – IX oficjalne rozgrywki młodzieżowych (wiek piłkarzy nie przekraczał 21 lat) mistrzostw Europy pod patronatem UEFA, które odbyły się od 9 marca do 20 kwietnia 1994 roku we Francji. W turnieju wzięło udział osiem drużyn, a impreza zakończyła się zwycięstwem reprezentacji Włoch.

Kwalifikacje 

W kwalifikacjach brali udział 32 drużyny narodowe U-21, podzielonych na 8 grup - cztery grupy po 5 i dwie grupy po 6 zespołów. Mistrzowie grup i dwa najlepsze zespoły z drugich miejsc awansowali do turnieju finałowego.

Zakwalifikowane drużyny 

1 Czcionką pogrubioną został oznaczony rok, w którym zespół został mistrzem.

Faza finałowa

Ćwierćfinały 

|}

Pierwsze mecze

Rewanże

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Najlepszy piłkarz 
  Luís Figo

Najlepsi strzelcy 
 3 gole
  João Pinto

 2 gole
  Rui Costa
  Óscar García
  Thomas Christiansen

Mistrzowie 

 
MISTRZ EUROPY U-21 1994

Włochy 2 TYTUŁ MISTRZA EUROPY U-21

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej

Przypisy

Bibliografia 
 European U-21 Championship w serwisie RSSSF 
 UEFA European U-21 Championship na stronie UEFA 

Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej